Cast est un nom propre ou un nom commun d'origine anglaise ou un acronyme qui peut désigner :

Saint chrétien
 Cast (° vers 522 - †), ou Kast, moine irlandais, venu en Bretagne armoricaine à l'époque du monachisme celtique, disciple de saint Jagud ou Jacut ; fêté le 5 juillet.

Patronymes
 Phyllis Christine Cast (1960- ) et sa fille Kristin Cast (1986- ), romancières américaines, auteures de la série de romans La Maison de la nuit (House of Night).

Toponymes
Le nom Cast peut désigner :
 Cast, une commune française située dans le Finistère ;
 Cast, un groupe de musique rock britannique.

Nom commun 

cast est un mot anglais possédant plusieurs significations :
 cast, en informatique, désigne la conversion de type ;
 cast, en plasturgie, désigne un film PVC coulé.

Acronyme
L'acronyme CAST peut désigner :
 CAST pour Carlisle Adams et Stafford Tavares, deux cryptographes notamment connus pour les algorithmes :
 CAST-128, un algorithme de chiffrement par bloc, 
 CAST-256, un autre algorithme de chiffrement par bloc, 
 CAST, observatoire destiné à détecter les hypothétiques axions issus du Soleil.
 CAST le principal constructeur chinois de satellites et vaisseaux spatiaux,
 CAST, Correspondant Académique Science et Technologies,
 CAST, expérience en physique des particules au CERN.

Voir aussi 
 Cast away, le titre anglais original du film Seul au monde de Robert Zemeckis sorti en 2000 ;
 Cast, groupe de rock mexicain.

Références

Homonymie d'acronyme